Karl II av Neapel, även Karl den halte, greve av Anjou och Provence, kung av Neapel, född 1246 och död 5 maj 1309. 

Karl II av Neapel var son till Karl I av Anjou och Beatrice av Provence. Han var vid faderns död fängslad i Sicilien efter att i maj 1284 besegrats och tillfångatagits av amiralen Roger de Loria under den sicilianska aftonsången, ett uppror mot den franska överhögheten på ön.

Fadern dog 1285 men Karl II av Neapel frigavs först 1288 efter medling av Edvard I av England. Han tvingades avträda tronen på Sicilien till Peter III av Aragoniens son Fredrik i maj 1302 i Caltabelotta. Detta trots att han hade stöd både av påven Bonifatius VIII och Jakob II av Aragonien. Han var gift med Maria Arpad av Ungern och efterträddes av sin son Robert.

Referenser

Capetingiska Huset Anjou
Albaniens regenter
Neapels regenter
Födda 1246
Avlidna 1309
Män